Dongshan ist

 der Kreis und die Insel Dongshan (Zhangzhou) (东山县/东山岛) in der Stadt Zhangzhou der chinesischen Provinz Fujian;
 der Stadtbezirk Dongshan (Hegang) (东山区) der Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 die Großgemeinde Dongshan (Huarong) (东山镇) im Kreis Huarong in der chinesischen Provinz Hunan;
 die Großgemeinde Dongshan (Lezhi) (东山镇) im Kreis Lezhi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 die Großgemeinde Dongshan (Mazhang) (东山镇) im Stadtbezirk Mazhang der Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 die Großgemeinde Dongshan (Mile) (东山镇) der Stadt Mile in der chinesischen Provinz Yunnan;
 die Großgemeinde Dongshan (Qilin) (东山镇) im Stadtbezirk Qilin der Stadt Qujing in der chinesischen Provinz Yunnan;
 die Großgemeinde Dongshan (Raoping) (东山镇) im Kreis Raoping in der chinesischen Provinz Guangdong;
 die Großgemeinde Dongshan (Shangyou) (东山镇) im Kreis Shangyou in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 die Großgemeinde Dongshan (Wuzhong) (东山镇) im Stadtbezirk Wuzhong der Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu;
 die Großgemeinde Dongshan (Xiuying) (东山镇) im Stadtbezirk Xiuying der Stadt Haikou in der chinesischen Provinz Hainan;
 die Großgemeinde Dongshan (Xuanwei) (东山镇) der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan;
 die Gemeinde Dongshan (Bama) (东山乡) im Autonomen Kreis Bama des chinesischen Autonomen Gebiets Guangxi;
 die Gemeinde Dongshan (Fanshi) (东山乡) im Kreis Fanshi der chinesischen Provinz Shanxi;
 die Gemeinde Dongshan (Huzhu) (东山乡) im Autonomen Kreis Huzhu der chinesischen Provinz Qinghai;
 die Gemeinde Dongshan (Puge) (东山乡) im Kreis Puge der chinesischen Provinz Sichuan;
 die Gemeinde Dongshan (Huzhu) (东山乡) im Kreis Tongjiang der chinesischen Provinz Sichuan;
 die Gemeinde Dongshan (Zhugqu) (东山乡) im Kreis Zhugqu des Autonomen Bezirks Gannan in der chinesischen Provinz Gansu;
 die Nationalitätengemeinde der Yao Dongshan (Quanzhou) (东山瑶族乡) im Kreis Quanzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi;
 die Nationalitätengemeinde der Dong Dongshan (Suining) (东山侗族乡) im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Hunan;
 die Nationalitätengemeinde der Yi Dongshan (Wenshan) (东山彝族乡) der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan;
 die Nationalitätengemeinde der Yi Dongshan (Xiangyun) (东山彝族乡) im Kreis Xiangyun in der chinesischen Provinz Yunnan;
 die Nationalitätengemeinde der Lisu und Yi Dongshan (Yongsheng) (东山傈僳族彝族乡) im Kreis Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan;
 das Straßenviertel Dongshan (Beidaihe) (东山街道) im Stadtbezirk Beidaihe der Stadt Qinhuangdao in der chinesischen Provinz Hebei;
 das Straßenviertel Dongshan (Dongshan) (东山街道) im Stadtbezirk Dongshan der Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Dongshan (Huazhou) (东山街道) in der Stadt Huazhou in der chinesischen Provinz Guangdong;
 das Straßenviertel Dongshan (Jagdaqi) (东山街道) im Unterbezirk Jagdaqi der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Dongshan (Jiangning) (东山街道) im Stadtbezirk Jiangning der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu;
 das Straßenviertel Dongshan (Lingdong) (东山街道) im Stadtbezirk Lingdong der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Dongshan (Manjur) (东山街道) in der Stadt Manjur des Autonomen Gebiets Innere Mongolei in der Volksrepublik China;
 das Straßenviertel Dongshan (Mazhang) (东山街道) im Stadtbezirk Mazhang der Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 das Straßenviertel Dongshan (Nankang) (东山街道) im Stadtbezirk Nankang der Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 das Straßenviertel Dongshan (Rongcheng, Guangdong) (东山街道) im Stadtbezirk Rongcheng der Stadt Jieyang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 das Straßenviertel Dongshan (Rongcheng, Shandong) (东山街道) in der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong;
 das Straßenviertel Dongshan (Rui’an) (东山街道) in der Stadt Rui’an in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 das Straßenviertel Dongshan (Tianjia’an) (洞山街道) im Stadtbezirk Tianjia’an der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui;
 das Straßenviertel Dongshan (Xi’an) (东山街道) im Stadtbezirk Xi’an der Stadt Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin;
 das Straßenviertel Dongshan (Xiangshan) (东山街道) im Stadtbezirk Xiangshan der Stadt Huaibei in der chinesischen Provinz Anhui;
 das Straßenviertel Dongshan (Xiangxiang) (东山街道) in der Stadt Xiangxiang in der chinesischen Provinz Hunan;
 das Straßenviertel Dongshan (Yuexiu) (东山街道) im Stadtbezirk Yuexiu der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong;
 das Straßenviertel Dongshan (Yuhua) (东山街道) im Stadtbezirk Yuhua der Stadt Changsha in der chinesischen Provinz Hunan;
 das Straßenviertel Dongshan (Zhifu) (东山街道) im Stadtbezirk Zhifu der Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong;
 die Landgemeinde Dongshan (Yilan) (冬山鄉) im Landkreis Yilan der Republik China (Taiwan);
 die Landgemeinde Dongshan (Tainan) (東山鄉) im Landkreis Tainan der Republik China (Taiwan);
 der Fluss Dongshan He (冬山河) in China

eine Person

 Dongshan Liangjie (807–869), ein Meister des Chan in Jiangxi in Zentralchina, Mitbegründer der Caodong-zong Schule des Chan-Buddhismus.